Arçay (Cher)
Arçay (Vienne)
ook:
Arçais,  Deux-Sèvres
Arcey (Côte-d'Or)
Arcey (Doubs)